For Her Country's Sake – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
For Her Country's Sake – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company